Amorphe, constitué de la racine grecque morphos (forme) et du préfixe privatif a, signifie « sans forme ».

Sciences et techniques

Physique 

 La matière condensée est dite amorphe lorsque ses atomes ne respectent aucun ordre à moyenne et grande distance, ce qui le distingue des substances cristallisées. Les liquides, les verres et les élastomères sont des substances amorphes.
 Un amorphe est un solide amorphe.

Sciences humaines et sociales

Psychologie 
 En caractérologie, le caractère amorphe est le type non émotif, passif et primaire. La Fontaine et Louis XV étaient deux personnages historiques amorphes.